Peralta de Alcofea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peralta de Alcofea (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Peralta de Alcofea (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar